Список эпизодов телесериала «Город пришельцев», который выходил в эфир с 6 октября 1999 года по 14 мая 2002 года. Первые два сезона транслировались на телеканале The WB, а третий — на телеканале UPN.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
| style="background:#8a4411; color:#778899; text-align:center;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Город пришельцев»#Сезон 1 (1999—2000)|1]]
| 22
| 6 октября 1999
| 15 мая 2000
|-
| style="background:#425D61; color:#778899; text-align:center;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Город пришельцев»#Сезон 2 (2000—2001)|2]]
| 21
| 2 октября 2000
| 21 мая 2001
|-
| style="background:#585C23; color:#778899; text-align:center;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Город пришельцев»#Сезон 3 (2001—2002)|3]]
| 18
| 9 октября 2001
| 14 мая 2002
|}

Эпизоды

Сезон 1 (1999—2000)

Сезон 2 (2000—2001)

Сезон 3 (2001—2002)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Город пришельцев